Вороно́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Ворон.

Известные носители 
 Воронович, Александра Петровна (1898—1985) — советская, российская и украинская актриса театра.
 Воронович, Генрих Германович — чиновник особых поручений Министерства финансов Российской империи.
 Воронович, Михаил Михайлович (?—1918) — бессарабский губернатор в 1915—1917 гг., министр исповеданий Украинской державы.
 Воронович, Николай Владимирович (1887—1967) — российский военный, деятель русской эмиграции.
 Воронович, Франц Иванович (1862—?) — русский военачальник, генерал-майор.

См. также

Примечания